Curicta kan avse:

Curicta (djur) – ett släkte av insekter
Curicta – en kroatisk ö i Kvarnerviken i Adriatiska havet, se Krk